Østergård kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Østergård (Agerskov Sogn) – en landbrugsejendom i Agerskov Sogn
 Østergård (Fjellerup Sogn) – en landbrugsejendom i Fjellerup Sogn
 Østergård (Hjerm Sogn) – en bebyggelse i Hjerm Sogn
 Østergård (Mern Sogn) – en bebyggelse i Mern Sogn
 Østergård (Munkebo Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Munkebo Sogn
 Østergård (Sønder Lem Sogn) – en bebyggelse i Sønder Lem Sogn
 Østergård (Tulstrup Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Tulstrup Sogn
 Østergård (Vellev Sogn) – en landbrugsejendom i Vellev Sogn
 Østergård (Åsted Sogn) – en borg og herregård i Åsted Sogn, også kendt som Salling Østergård
 Østergård (Slesvig) – en herregård i Angel, Sydslesvig